Olimpijske igre
olimpijada (mjerna jedinica)